Grand Prix Wielkiej Brytanii 2008, była piątą eliminacją mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2008.

Był to czternasty turniej o Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii. Po raz ósmy zawody rozegrano na torze w Cardiff.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełni jeden zawodnik z dziką kartą Edward Kennett oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Tai Woffinden i Simon Stead). Lista stałych uczestników (z numerami):

 (2) Leigh Adams (Australia)
 (13) Lukas Dryml (Czechy)
 (8) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (12) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (9) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (4) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Fredrik Lindgren (Szwecja)
 (7) Rune Holta (Polska)
 (16) Edward Kennett (Wielka Brytania)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (14) Krzysztof Kasprzak (Polska)
 (3) Jason Crump (Australia)
 (6) Greg Hancock (USA)
 (5) Hans Andersen (Dania)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (11) Bjarne Pedersen (Dania)
 (17) Tai Woffinden (Wielka Brytania)
 (18) Simon Stead (Wielka Brytania)

Wyniki

Bieg po biegu 
 Iversen, Adams, Nicholls, Dryml
 Harris, Holta, Lindgren, Gollob
 NCD (55,8) Crump, N.Pedersen, Kennett, Kasprzak
 Hancock, B.Pedersen, Jonsson, Andersen
 Hancock, Adams, Harris, Kennett
 Andersen, Gollob, N.Pedersen, Dryml
 Nicholls, Jonsson, Kasprzak, Lindgren
 B.Pedersen, Crump, Holta, Iversen
 B.Pedersen, Gollob, Adams, Kasprzak
 Crump, Harris, Jonsson, Dryml
 Holta, Nicholls, Andersen, Kennett
 Hancock, N.Pedersen, Lindgren (w/2x), Iversen (u)
 Crump, Adams, Andersen, Lindgren (w/u)
 Hancock, Kasprzak, Dryml, Holta
 B.Pedersen, Nicholls, Harris, N.Pedersen
 Iversen, Jonsson, Kennett, Gollob (w)
 N.Pedersen, Jonsson, Holta (w/u), Adams (w)
 B.Pedersen, Kennett, Lindgren, Dryml
 Crump, Nicholls, Hancock, Gollob
 Andersen, Harris, Kasprzak, Iversen (w/u)
 Półfinały:
 N.Pedersen, Nicholls, Andersen, B.Pedersen (w)
 Hancock, Crump, Harris, Jonsson
 Finał:
 Crump (6), Hancock (4), N.Pedersen (u), Nicholls (t)

Klasyfikacja przejściowa 

EDYTUJ

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2008

Wielka Brytania
2008
2008 w Walii
Sport w Cardiff